L'Attentat est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 L'Attentat, film muet film français réalisé par Louis Feuillade sorti en 1908 ;
 L'Attentat, film dramatique film français, réalisé par Jean-François Davy, sorti en 1966 ;
 L'Attentat, film français réalisé par Yves Boisset, sorti en 1972 ;
 L'Attentat, film dramatique franco-belgo-qataro-égyptien coécrit et réalisé par Ziad Doueiri et sorti en 2012.

Littérature 
 L'Attentat est un roman de l'écrivain algérien Yasmina Khadra.

Télévision 
 L'Attentat est le titre d'un épisode de la série télévisée Battlestar Galactica.

Voir aussi